Wolf Lake kan syfta på:
 Wolf Lake (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2001

Geografi

Kanada 

 Wolf Lake, Ontario, sjö, 
 Wolf Lake, Alberta, sjö, 
 Wolf Lake, Yukon, sjö, 

Robotskapade Kanadaförgreningar